

Geografia 
 Mathews – località situata nello stato della Louisiana
 Mathews – census-designated place della contea di Mathews, Virginia

Persone 
 Aidan Mathews (1956) – scrittore, poeta e drammaturgo irlandese
 Charles Mathews (1776-1835) – attore teatrale e direttore teatrale inglese
 David Mathews (1739-1800) – politico e avvocato statunitense
 Eddie Mathews (1931-2001) – giocatore e allenatore di baseball statunitense
 George Mathews (1739-1812) – politico, militare e agente segreto statunitense
 Gregory Mathews (1876-1949) – ornitologo australiano
 John Revi Mathews (1952) – teologo indiano
 Josh Mathews (1980) – annunciatore televisivo statunitense
 Kerwin Mathews (1926-2007) – attore cinematografico e televisivo statunitense
 Lloyd Mathews (1850-1901) – militare e politico britannico
 Marlene Mathews (1934) – velocista australiana
 Richard Mathews (1914-1992) – attore britannico
 Ryan Mathews (1987) – giocatore di football americano statunitense
 Sylvia Mathews Burwell (1965) – politica e dirigente d'azienda statunitense
 Travis Mathews (1975) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 William Mathews (1828-1901) – alpinista inglese